Giresun (district)
 Giresun (provincie)
 Giresun (stad)
 Giresuneiland